Seitz har flere betydninger:

 Karl Josef Seitz – politiker fra Østrig
 Christian Zeitz (Seitz) – håndboldspiller fra Tyskland